Il doppio del torneo di tennis Kremlin Cup 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Jan Apell e Jonas Björkman che si sono ritirati sul punteggio di 6–1.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
  Byron Black /  Jonathan Stark (primo turno)

  David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali) 
  Patrik Kühnen /  Menno Oosting (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1993
ATP Tour 1993